A 2015-ös afrikai nemzetek kupája B csoportjának mérkőzéseit január 18-tól 26-ig játszották. A csoportban Zambia, a Kongói DK, a Zöld-foki Köztársaság és Tunézia szerepelt. A csoportból Tunézia és a Kongói DK jutott tovább.

Tabella

Mérkőzések 
Az időpontok helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint értendők.

Zambia – Kongói DK

Tunézia – Zöld-foki Köztársaság

Zambia – Tunézia

Zöld-foki Köztársaság – Kongói DK

Zöld-foki Köztársaság – Zambia

Kongói DK – Tunézia

Jegyzetek

Források 

CB